308 км, 308-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 посёлок 308-й км — название до 1990 года селения Жарки в Боградском районе Республики Хакасия.

 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 713420.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683973.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 050052.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066012.
 308 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 223748.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 772626.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на железнодорожной линии Копьёво — Шира — Тигей, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885646.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 817687.
 308 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Сумская область). Код 327326.